III liga polska w piłce nożnej (2000/2001) – 48. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Prawo startu miały 82 drużyny podzielonych na 4 grupy. Jedna się wycofała przed sezonem, a następna po 3. kolejce. Sklasyfikowano 80 zespołów. Grano systemem kołowym.

Był to pierwszy sezon III ligi w ramach nowego podziału administracyjnego kraju - zmieniono granice makroregionów, dostosowując je do nowych województw.

Pierwotnie miało rywalizować (jak w poprzednim sezonie) 72 drużyny, jednak postanowiono o poszerzeniu III ligi o kolejne 10 drużyn:
  3 zwycięzców baraży między III a IV-ligowcami (grupa II, III i IV)
  4 zwycięzców baraży między wicemistrzami IV ligi
 najwyżej sklasyfikowany zespół z nowego woj. lubelskiego z grupy lubelsko-radomskiej IV ligi
 spadek 14 zamiast 16 zespołów z III ligi

Grupa I (Warmia i Mazury, Podlasie, Łódzkie, Mazowsze) 

Grupę I utworzyło:
 7 zespołów z poprzedniego sezonu
 5 zespołów przeniesionych z grupy III (woj. łódzkie)
 1 zespół przeniesiony z grupy IV (byłe woj. radomskie, obecnie woj. mazowieckie)
 1 spadkowicz z II ligi
 4 mistrzów IV ligi (grupy: Płock, Warszawa I, Warszawa II, Radom)
 2 zwycięzców barażów między wicemistrzami IV ligi (Warszawa I/Warszawa II, Płock/Radom)

Tabela końcowa:

 Ostatecznie do rozgrywek został dopuszczony najwyżej sklasyfikowany spadkowicz z ubiegłego sezonu (Granica Kętrzyn), bowiem mistrz płockiej grupy IV ligi - Jagiellonka Nieszawa - nie zgłosił się do III ligi;
 Ponieważ zespoły rezerw nie mogą występować w rozgrywkach centralnych, do II ligi awansował wicemistrz grupy (Jagiellonia Białystok);
 Drużyny z miejsc 15-20 (Włókniarz Konstantynów Łódzki, Orlen II Płock, Jeziorak Iława, Granica Kętrzyn, Marko/WKS Wieluń, Zatoka Braniewo) spadły z III ligi;

Grupa II (Pomorze Zachodnie, Pomorze, Wielkopolska, Kujawy i Pomorze) 

Tabela końcowa:
Grupę II utworzyło:
 6 zespołów z poprzedniego sezonu
 6 zespołów przeniesionych z grupy I (woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie)
 3 zespół przeniesiony z grupy III  (woj. wielkopolskie)
 2 spadkowiczów z II ligi
 5 mistrzów IV ligi (grupy: Kalisz, Bydgoszcz, Szczecin, Poznań, Gdańsk)

 Odra Szczecin wycofała się po 3. kolejce. Jej wyniki anulowano.
 Awans do II ligi – zwycięzca grupy (Arka Gdynia);
 Drużyny z miejsc 16-21 (Błękitni Stargard, Huragan Pobiedziska, Lignomat Kępno, Mień Lipno, Zawisza Bydgoszcz, Bałtyk Gdynia) spadły z III ligi;
 LKS Lignomat Jankowy połączył się z IV-ligową Polonią Kępno w trakcie przerwy zimowej;
 Po sezonie Zawisza Bydgoszcz połączyła się z Chemikiem Bydgoszcz;
 KKS Kalisz został początkowo zdegradowany do niższej ligi po walkowerze przyznanym Kotwicy Kołobrzeg przeciwko Flocie Świnoujście, ale po serii protestów decyzję unieważniono i w nowym sezonie zespół z Kalisza ponownie zagrał w III lidze;

Grupa III (Lubuskie, Dolny Śląsk, Opolskie, Śląsk) 

Grupę III utworzyło:
 3 zespoły z poprzedniego sezonu
 8 zespołów przeniesionych z grupy II (woj. dolnośląskie i lubuskie)
 2 spadkowiczów z II ligi
 4 mistrzów IV ligi (grupy: Wrocław, Zielona Góra, Katowice, Opole)
 zwycięzca barażu między wicemistrzami IV ligi (Katowice/Opole)
 2 zwycięzców barażów między III a IV-ligowcami (grupa II i III)

Tabela końcowa:

 awans do II ligi – zwycięzca grupy (Szczakowianka Jaworzno);
 drużyny z miejsc 15-20 (Górnik Jastrzębie, Górnik Wałbrzych, Odra II Opole, Warta Zawiercie, Zryw Zielona Góra, Raków Częstochowa) spadły z III ligi;

Grupa IV (Świętokrzyskie, Lubelskie, Małopolska, Podkarpacie) 

Grupę IV utworzyło:
 11 zespołów z poprzedniego sezonu
 3 spadkowiczów z II ligi
 3 mistrzów IV ligi (grupy: Kielce, Rzeszów, Kraków)
 najwyżej sklasyfikowany zespół z nowego woj. lubelskiego z grupy lubelsko-radomskiej IV ligi
 zwycięzca barażu między wicemistrzami IV ligi (Kraków/Kielce)
 zwycięzca barażu między III a IV-ligowcem (grupa IV)

Tabela końcowa:

 przed sezonem Błękitni Kielce połączyli się z beniaminkiem Koroną Kielce - ostatecznie wystartowało 19 zespołów
 Awans do II ligi – zwycięzca grupy (Hutnik Kraków);
 drużyny z miejsc 15-19 (Resovia Rzeszów, Stal Rzeszów, Stal Sanok, Lublinianka Lublin, Dalin Myślenice) spadły z III ligi;

Bibliografia 
 Wyniki grupy I 
 Wyniki grupy II 
 Wyniki grupy III 
 Wyniki grupy IV 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 w polskim sporcie
2001 w polskim sporcie